Cette page présente le bilan saison par saison de l'USM Blida.

Saisons Avant-l'indépendance
Ci-dessous, le bilan de l'USM Blida saison par saison avant l'indépendance de l'Algérie :

Saisons Après l'indépendance
Ci-dessous, le bilan de l'USM Blida saison par saison après l'indépendance de l'Algérie :

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
footballdatabase.eu

USM Blida
Saison de l'USM Blida